Hardwicke – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Hardwicke (Stroud) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Hardwicke (Tewkesbury) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire